Brunswicker ist der Familienname folgender Personen:
 Renate Brunswicker (* 1941), deutsche Politikerin (CDU)

Siehe auch:
 The Black Brunswicker Titel eines Gemäldes des britischen Malers John Everett Millais
 Brunswick (Begriffsklärung)